Мезель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Мезель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Мезель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу